Az 1975-ös U20-as jégkorong-világbajnokságot 1974. december 27. és 1975. január 5. között rendezték a kanadai Winnipegben és Brandonban, valamint az amerikai Minneapolisban és Fargóban. A tornát a szovjet válogatott nyerte meg (sorozatban másodszor), 5 győztes mérkőzéssel. Ez volt a második U20-as jégkorong-világbajnokság, de az IIHF hivatalos listáján nem szerepel. Kanadát a Western Hockey League játékosaiból álló válogatott képviselte, míg a többi nemzet színeiben a legjobb húsz év alatti játékosaik versenyeztek.

Eredmények 
A torna során minden csapat egyszer játszott a többi válogatottal, és ez alapján állt össze a végső eredmény.

Pontkirályok

Díjak

Jegyzetek 

U20-as jégkorong-világbajnokságok
U20
U20